A Plague Tale: Innocence – videogioco del 2019
 A Plague Tale: Requiem – videogioco del 2022, seguito del precedente